Příjmení de Vries může označovat:

 Adrian de Vries (1545–1626) – nizozemský sochař rudolfinského manýrismu a raného baroka
 Bob de Vries (* 1984) – nizozemský rychlobruslař a maratónský bruslař
 Douwe de Vries (* 1982) – nizozemský rychlobruslař
 Gustav de Vries (1866–1934) – nizozemský matematik
 Jan de Vries (1944–2021) – nizozemský motocyklový závodník
 Hans Vredeman de Vries (1527–1606/1609), renesanční malíř
 Hugo de Vries (1848–1935) – nizozemský botanik, evoluční biolog a jeden z prvních genetiků
 Linda de Vriesová (* 1988) – nizozemská rychlobruslařka
 Peter R. de Vries (1956–2021) – nizozemský investigativní novinář
 Piter de Vries – jeden z hrdinů knižní série Duna
 Theun de Vries (1907–2005) – nizozemský spisovatel a básník

podobné
 Maarten Gerritsz Vries (1589–1647) – nizozemský mořeplavec, průzkumník a kartograf

Externí odkazy 
 

Afrikánská příjmení